Winnemucca kan syfta på:

 Winnemucca, Nevada – administrativ huvudort i Humboldt County
 Winnemucca Lake – en torrlagd sjö i Nevada
 Petroglyfer vid Winnemuccasjön – petroglyfer från 9000-talet f.Kr.